Firozpur (district), een district van de Indiase staat Punjab
 Firozpur (stad), de hoofdplaats van het Indiase district Firozpur